West End Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 West End Historic District (Connecticut), ID-Nr. 98001542
 West End Historic District (Georgia), ID-Nr. 97000621
 West End Historic District (Illinois), ID-Nr. 02001444
 West End Historic District (Indiana), ID-Nr. 84000352
 West End Historic District (Mississippi), ID-Nr. 87000459
 West End Historic District (Buncombe County, North Carolina), ID-Nr. 02001664
 West End Historic District (Forsyth County, North Carolina), ID-Nr. 86003442
 West End Historic District (Texas), ID-Nr. 86002474
 West End Historic District (Virginia), ID-Nr. 03001433